Mischungsregel steht für:
 Mischungsregel (Mineralogie), eine Regel zur Bestimmung der Matrixdichte eines Mineraliengemisches
 Mischungsregel (Thermodynamik), eine Gleichung zur Berechnung von Eigenschaften von Gemischen chemischer Stoffe
 Richmannsche Mischungsregel, eine Regel zur Bestimmung der Mischungstemperatur von zwei Körpern

Siehe auch:
 Mischungskreuz